Districtul Abbotts Creek, Carolina de Nord (conform originalului, Abbotts Creek Township) se poate referi la unul din districtele (din două comitate diferite) din statul Carolina de Nord:

 Districtul Abbotts Creek, comitatul Davidson
 Districtul Abbotts Creek, comitatul Forsyth

Vezi și 
 Abbotts Creek, statul